Peltonen peut désigner :

Entreprise
Peltonen, entreprise de fabrication de matériels de sports d'hiver.

Patronyme
Esa Peltonen (né en 1947), joueur de hockey sur glace finlandais.
Jorma Peltonen (1945-2010), joueur de hockey sur glace finlandais.
Jouni Peltonen (né en 1955), joueur de hockey sur glace finlandais.

Mauno Peltonen, biathlète finlandais.
Pasi Peltonen (né en 1972), joueur et entraîneur de hockey sur glace finlandais.
Tuomas Peltonen (né en 1977), footballeur finlandais.
Ukko Peltonen (né en 1998), coureur cycliste finlandais.
Urho Peltonen (1893-1950), athlète finlandais.
Ville Peltonen (né en 1973), joueur de hockey sur glace finlandais.

Voir aussi 
Leena Peltonen-Palotie (1952-2010), généticienne finlandaise.
Onni Evert Peltonen (1894-1969), homme politique finlandais.

Peltonen, entreprise finlandaise de fabrication de matériel de sports d'hiver, fondée en 1945 par Toivo Peltonen.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois